Полуинвариант (теория вероятностей)
Полуинвариант (комбинаторика)